Следующие кардиналы-выборщики участвовали в Папском Конклаве 1758 года. Список кардиналов-выборщиков приводятся по географическим регионам и в алфавитном порядке.

После смерти Папы римского Бенедикта XIV 3 мая 1758 года было пятьдесят пять кардиналов. Сорок пять участвовали в Конклаве, в то время как сорок четыре присутствовали на последнем голосовании. Король Франции Людовик XV представил вето против избрания кардинала Карло Альберто Гвидобоно Кавалькини. Кардинал Карло Реццонико старший, был избран и принял имя Климент XIII.

В Священной Коллегии кардиналов присутствовали следующие кардиналы-выборщики, назначенные:
 1 — папой Климентом XI;
 1 — папой Иннокентием XIII;
 1 — папой Бенедиктом XIII;
 9 — папой Климентом XII;
 43 — папой Бенедиктом XIV.

Римская Курия 
 Алессандро Альбани, O.S.Io.Hieros., кардинал-протодьякон;
 Джованни Франческо Альбани, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Чезарео-ин-Палатио;
 Клементе Арженвилльерс, префект Священной Конгрегации Тридентского Собора;
 Альберико Аркинто, государственный секретарь Святого Престола, вице-канцлер Святой Римской Церкви;
 Джованни Франческо Банкьери, апостольский легат в Ферраре;
 Джироламо Барди, кардинал-священник с титулярной церковью Санта-Мария-дельи-Анджели-ин-Терме;
 Франческо Боргезе, кардинал-епископ Альбано;
 Антонио Андреа Галли, Can.Reg.Lat., великий пенитенциарий, префект Священной Конгрегации Индекса;
 Карло Альберто Гвидобоно Кавалькини, префект Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих;
 Джованни Антонио Гуаданьи, O.C.D., кардинал-епископ Порто и Санта Руфина, вице-декан Коллегии кардиналов, префект Священной Конгрегации дисциплины монашествующих, генеральный викарий Рима, архипресвитер патриаршей Либерийской базилики, префект Священной Конгрегации по делам резиденций епископов;
 Джорджо Дориа, префект Священной Конгрегации хорошего управления;
 Козимо Империали, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Клементе;
 Флавио Киджи младший, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Анджело-ин-Пескерия;
 Джироламо Колонна ди Шарра, камерленго;
 Просперо Колонна ди Шарра, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ад-Мартирес;
 Нери Мария Корсини, секретарь Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции, архипресвитер патриаршей Латеранской базилики, префект Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры Милости;
 Федерико Марчелло Ланте Монтефельтро делла Ровере, президент территории Баньяи;
 Карло Витторио Амедео делле Ланце, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Систо;
 Джованни Баттиста Месмер, камерленго Священной Коллегии кардиналов (не участвовал в Конклаве);
 Агапито Моска, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Агата-ин-Субурра;
 Доменико Орсини д’Арагона, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Никола-ин-Карчере;
 Доменико Сильвио Пассионеи, библиотекарь Святой Римской Церкви, секретарь апостольских бреве, кардинал-протопресвитер;
 Камилло Паолуччи, кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-ин-Трастевере;
 Карло Мария Сакрипанте, кардинал-епископ Фраскати;
 Фабрицио Сербеллони, апостольский легат в Болонье;
 Джузеппе Спинелли, кардинал-епископ Палестрины, префект Священной Конгрегации Пропаганды Веры;
 Джованни Франческо Стоппани, апостольский легат в Романьи;
 Генрих Бенедикт Стюарт, титулярный герцог Йоркский, архипресвитер патриаршей Ватиканской базилики, префект Священной Конгрегации фабрики святого Петра;
 Фортунато Тамбурини, O.S.B.Cas., префект Священной Конгрегации обрядов, префект Священной Конгрегации исправления книг Восточной Церкви;
 Лука Мелькиоре Темпи, кардинал-священник с титулом церкви Санта-Кроче-ин-Джерусалемме;
 Луиджи Мария Торреджани, кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санти-Вито-Модесто-э-Крешенция;
 Хоакин Фернандес де Портокарреро, кардинал-епископ Сабины, префект Священной Конгрегации индульгенций и священных реликвий;
 Джузеппе Мария Ферони, кардинал-священник с титулярной церковью Сан-Панкрацио;
 Райньеро д’Эльчи, кардинал-епископ Остии и Веллетри, декан Коллегии кардиналов, префект Священной Конгрегации церковного иммунитета.

Европа

Итальянские государства 
 Даниэле Дольфин, патриарх-архиепископ Удине;
 Карло Франческо Дурини, архиепископ-епископ Павии и Амасеи;
 Марчелло Крешенци, архиепископ Феррары;
 Винченцо Мальвецци Бонфьоли, архиепископ Болоньи;
 Джакомо Одди, епископ-архиепископ Витербо и Тосканеллы;
 Джузеппе Поццобонелли, архиепископ Милана;
 Карло Реццонико старший, епископ Падуи (был избран папой римским и выбрал имя Климент XIII);
 Джамбаттиста Роэро ди Пралормо, архиепископ Турина;
 Антонио Серсале, архиепископ Неаполя.

Франция 
 Поль д’Альбер де Люин, архиепископ Санса;
 Этьен-Рене Потье де Жевр, епископ Бове;
 Никола-Шарль де Со-Таванн, архиепископ Руана (не участвовал в Конклаве).

Священная Римская империя 
 Иоганн Теодор Баварский, князь-епископ Льежа, апостольский администратор Фрайзинга и Регенсбурга (не участвовал в Конклаве);
 Йозеф Доминикус фон Ламберг, князь-епископ Пассау (не участвовал в Конклаве);
 Франц Конрад Казимир Игнац фон Родт, епископ Констанца;
 Тома Филипп Вальра д’Энен-Льетар д’Эльзас-Буссю де Шиме, архиепископ Мехелена (не участвовал в Конклаве).

Испания 
 Альваро Эухенио Мендоса Кааманьо-и-Сотомайор, патриарх Западной Индии (не участвовал в Конклаве);
 Франсиско де Солис Фольк де Кардона, архиепископ Севильи (не участвовал в Конклаве);
 Луис Антонио Фернандес де Кордоба, архиепископ Толедо (не участвовал в Конклаве).

Португалия 
 Жозе Мануэл да Камара де Аталая, патриарх Лиссабона (не участвовал в Конклаве);
 Франсишку де Салданья да Гама, кардинал-дьякон (не участвовал в Конклаве).

Ссылки 
 Conclaves of the 18th Century (1700-1775)

Литература 
 Baumgartner, Frederic. Behind locked doors. A history of the papal elections. New York : Palgrave Macmillan, 2003; 
 Burkle-Young, Francis A. Papal elections in the age of transition, 1878-1922. Lanham, MD : Lexington Books, 2000; 
 Lector, Lucius (pseud. of Joseph Guthlin). Le conclave, ouvrage orné de gravures et de plans, suivi d'un Tableau chronologique des papes et des conclaves. Paris: P. Lethielleux, 1894; 
 Piazzoni, Ambrogio. Storia delle elezioni pontificie. Casale Monferrato : Piemme, 2003. (Piemme religio); 
 Ritzler, Remigium, and Pirminum Sefrin. Hierarchia Catholica Medii et Recientoris Aevi. Volumen VII (1800-1846). Patavii : Typis et Sumptibus Domus Editorialis "Il Messaggero di S. Antonio" apud Basilicam S. Antonii, 1968, p. 3, n. 2; 
 Walsh, Michael. The conclave. A sometimes secret and occasionally bloody history of papal elections. Lanham; Chicago; New York; Toronto; Oxford: Sheed & Ward, 2003; 
 Zizola, Giancarlo. Il conclave, storia e segreti. L'elezione papale da San Pietro a Giovanni Paolo II. Rome : Newton, 1993. (Grandi Tascabali Economici, 404).

Примечания 

Климент XIII